Die 1. Powerchairhockey-Weltmeisterschaft  wurde vom 11. bis 13. Juni 2004 in Finnland ausgetragen. Die Spiele fanden in Helsinki statt.

Den Titel des ersten Weltmeisters im Powerchair Hockey holte sich die Niederlande, das im Finale Deutschland klar bezwang. Bronze ging an Italien. Spanien verzichtete auf die Teilnahme. Alle Spiele der Spanier wurde mit einem Sieg des Gegners bewertet.

Die Weltmeisterschaft lief noch unter dem Namen IWAS-Weltmeisterschaft. Seit 2017 heißt sie nun IPCH-Weltmeisterschaft (IWAS Powerchair Hockey World Championship).

Vorrunde

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Platzierungsspiele

Spiele um Platz 5–8

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Finalspiele

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Endspiel

Torschützen Top Ten

Abschlussplatzierung

Weblink 
 IWAS Powerchair Hockey Verband

Einzelnachweise 

Elektrorollstuhl-Hockeywettbewerb
2004
Sportveranstaltung 2004
Sportveranstaltung in Helsinki
Behindertensport (Finnland)